John DiPace (né le  à Clinton Township, dans l'état du Michigan aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2002 avec le Lightning de Détroit dans la Continental Elite Hockey League.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Lightning de Détroit || CEHL ||50 ||35 ||42 ||77 ||309 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Generals de Flint || UHL ||70 ||16 ||31 ||47 ||84 ||3 ||2 ||2 ||4 ||2 
|-
|2004-2005 || Generals de Flint || UHL ||79 ||20 ||25 ||45 ||229 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Riverdogs de Richmond || UHL ||74 ||31 ||36 ||67 ||224 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Rage de Rocky Mountain || LCH ||62 ||15 ||20 ||35 ||163 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Generals de Flint || LIH ||70 ||24 ||31 ||55 ||238 ||5 ||4 ||2 ||6 ||12 
|-
|2008-2009 || Generals de Flint || LIH ||48 ||24 ||27 ||51 ||159 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Lumberjacks de Muskegon || LIH ||26 ||13 ||18 ||31 ||81 ||9 ||2 ||5 ||7 ||16
|-
|2009-2010 || Lumberjacks de Muskegon || LIH ||58 ||25 ||39 ||64 ||87 ||7 ||1 ||3 ||4 ||18
|-
|2010-2011 || IceMen d'Evansville || LCH || 38|| 5|| 12|| 17|| 53|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en avril 1982
Naissance dans le comté de Macomb
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur du Lightning de Détroit
Joueur des Generals de Flint
Joueur des RiverDogs de Richmond
Joueur du Rage de Rocky Mountain
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1992-2010)
Joueur des IceMen d'Evansville
Attaquant de hockey sur glace